Daffodil (englisch: Narzisse) ist:
 Verkaufsbezeichnung des Kleinwagens DAF 30 des niederländischen Herstellers DAF (1961–1963)
 Daffodil Records, kanadisches Musiklabel (1970–1978) 
 USS Daffodil, Raddampfer der United States Navy (1862–1867) 

Daffodils ist:
 ein Alternativtitel von I Wandered Lonely as a Cloud, Gedicht von William Wordsworth (1804)
 Daffodils (2019), neuseeländischer Spielfilm von David Stubbs (2019) 

Siehe auch:
 Daffodil International University, private Universität in Dhaka, Bangladesch
 Daffodil Society, die weltweit älteste Institution, die sich für die Zucht von Narzissen engagiert